Fußball-Bundesliga 1987/1988 vanns av Werder Bremen före Bayern München och Köln.

Werder Bremen säkrade Bundesligatiteln redan i den 31:a omgången då man bortabesegrade Eintracht Frankfurt med 1–0 efter mål av Karl-Heinz Riedle. Detta gjorde att man behöll sitt försprång på sju poäng till jagande Bayern München med 3 matcher kvar att spela.

Tabell

Källor

Noter 

1987 i Västtyskland
1988 i Västtyskland
Fotbollssäsongen 1987/1988
1987/1988